Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 23 au .

Jill Blackman remporte le simple dames. En finale, elle bat Christiane Mercelis.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1962
Aix-en-Provence
Sport en France en 1962
Sport en avril 1962